Алакаевское (Аллакаевское) нефтяное месторождение — месторождение около деревни Алакаево Ишимбайского района Башкортостана, Россия. Открыто в 1958 году. Приурочено к небольшому рифовому массиву (1,5х1,5) сакмаро-артинского возраста. Нефтеносны известняки. Месторождение разбурено и разрабатывается единичными скважинами.

Расположено в 9 км к ЮЗ от города Ишимбая, в черте города Салавата, в пределах водоохранной зоны реки Белой.

В 4 км к западу от месторождения проходит железная дорога и автодорога  Уфа — Оренбург. Ближайшая железнодорожная станция — Салават.

Дегазированная нефть Алакаевского месторождения — эмульгатор запатентованной гидрофобной эмульсии.

См. также 
 Второе Баку

Примечания 

Волго-Уральская нефтегазоносная область
Нефтяные месторождения России
Месторождения Ишимбайского района